Висенте Лопес Портанья (; , Валенсия, — , Мадрид) — испанский художник, считавшийся лучшим испанским портретистом своего времени.

Жизнь и творчество 
Висенте Лопес Портанья начинает изучать живопись в возрасте 13 лет, в своём родном городе, под руководством монаха-францисканца Антонио де Виллануэва. Затем учился в валенсийской Королевской академии изящных искусств Сан-Карлос. 

В 17 лет он выигрывает приз по рисованию в мадридской Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо. 

Проучившись три года в Мадриде, Висенте в 1794 возвращается в Валенсию, где занимает пост заместителя директора Академии Сан-Карлос. 

В 1795 году художник женился на Марии Пикьер, которая родила ему двух сыновей: Бернародо Лопеса Пикьер и Луиса, позднее ставших художниками. В 1801 году Портанья стал президентом валенсийской Академии Сан-Карлос.

Висенте Лопес Портанья был придворным художником у королей Испании Карла IV (с 1802), Фердинанда VII (с 1814) и королевы Изабеллы II; он был также учителем рисования второй, Марии Изабеллы Португальской, и третьей, Марии Йозефы Саксонской, жён короля Фердинанда VII. 

В 1817 году Портанья стал президентом мадридской Академии изящных искусств Сан-Фернандо.

Портанья писал свои полотна на разнообразную тематику — они религиозного, аллегорического исторического и мифологического содержания, однако подлинного искусства достиг он в портретной живописи. 

За годы своего творчества он создал портреты многих ключевых персон испанского общества 1-й половины XIX столетия.

Висенте Лопес Портанья писал свои зрелые работы в стиле классицизма, но некоторые его ранние произведения выполнены в стиле рококо, а в конце жизни художник испытал влияние романтизма. На творчество художника значительное влияние оказала живопись А. Р. Менгса. 

Портанья считается одним из лучших испанских живописцев своего времени, вторым по мастерству после Гойи.

Литература 
 José Luis Díez García, Vicente López (1772-1850) : Vida y obra, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 1999.

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Валенсии
Умершие в Мадриде
Художники Испании XVIII века
Придворные художники
Художники-портретисты Испании
Художники Испании XIX века